Villamayor ist Namensbestandteil folgender Orte:
 Villamayor (Muñosancho), Ort in Muñosancho, Ávila, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor (Piloña), Parroquia in Piloña, Asturien, Spanien
 Villamayor (Tevergo), Parroquia in Teverga, Asturien, Spanien
 Villamayor de Armuña, Municipio in Salamanca, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor de Calatrava, Municipio in Ciudad Real, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Villamayor de Campos, Municipio in Zamora, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor del Condado, Ort in Vegas del Condado, Léon, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor de Gállego, Municipio in Zaragoza, Aragonien, Spanien
 Villamayor de Monjardín, Municipio in Estella, Navarra, Spanien
 Villamayor de los Montes, Municipio in Burgos, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor de Negral, Parroquia in Guntín, Lugo, Galicien, Spanien
 Villamayor de Santiago, Municipio in Cuenca, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor del Río, Ort in Fresneña, Burgos, Kastilien-Léon, Spanien
 Villamayor de Treviño, Municipio in Burgos, Kastilien-Léon

Villamayor ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Rodrigo Romero Villamayor (* 1992), paraguayischer Fußballspieler
 Buenaventura Villamayor, philippinischer Schachspieler
 Gloria Villamayor (* 1992), paraguayische Fußballspielerin
 Ignasi Villamayor (* 1972), andorranischer Fußballschiedsrichter
 Juan Carlos Villamayor (* 1969), paraguayischer Fußballspieler
 Juan Pablo Villamayor (* 1989), paraguayischer Radrennfahrer
 Orlando Villamayor (argentinischer Mathematiker) (1923–1998), argentinischer Mathematiker
 Orlando Villamayor (spanischer Mathematiker), spanischer Mathematiker
 Óscar Romero Villamayor (* 1992), paraguayischer Fußballspieler

Villamayor bezeichnet:
 (16696) Villamayor, ein Asteroid

siehe auch:
 Vila Maior
 Villarmayor